Тимро:

 Тимро — город в восточной части Швеции, находится в лене Вестерноррланд.
 Тимро — профессиональный хоккейный клуб.